Список моделей стільникових телефонів фірми LG Electronics

 A7150

 A120
 A155
 A160

 B1200
 B1300
 B2000
 B2050
 B2070
 B2100
 B2150
 B2250
 BL20
 BL40

 C1100
 C1150
 C1400
 C2100
 C2200
 C3320
 C3400
 C800W
 C960
 CU500
 CU575 (Trax)
 CT810 (Incite)

 F1200
 F2100
 F2200
 F2300
 F2400
 F2410
 F3000
 F7200
 F9100

 G1500
 G1600
 G1610
 G1800
 G5200
 G5310
 G5400
 G5450
 G5500
 G5600
 G7000
 G7020
 G7030
 G7050
 G7070
 G7100
 G7120
 G8000
 G832

 GB106
 GB109
 GB110
 GB125
 GB130
 GB170
 GB210
 GB220
 GB230
 GB270
 GC900 Viewty Smart
 GD330
 GD510
 GD900
 GD910
 GM200
 GM310
 GM730
 GM750
 GS101
 GT505
 GT540
 GT810 (Incite)
 GW300
 GW520
 GW550
 GW620
 GW990
 GX200
 GX300
 GX500

 K8000
 KB770
 KC550
 KC560
 KC780
 KC910 (Renoir)
 KE850 (Prada)
 KE970 (Shine)
 LG KE990 Viewty
 KF300
 KF305
 KF350
 KF750 (Secret)
 KF755 (Secret)
 KF900 Prada
 KG270
 KG290
 KG376
 KG800 (Chocolate)
 KG770 (Shine Bar)
 KM330
 KM500
 KM555e (Clubby)
 KM710
 KM900 (Arena)
 KP105
 KP152
 KP265
 KP500
 KP510
 KS20
 KS360
 KS500
 KS660
 KU990 (Viewty)
 KT520
 KT610
 KT770

 L1100
 L342i
 LP3550
 LX260
 LX290
 LX350

 M4410
 MG320 (Aegis)
 MG280 (Dark Horse)
 MG810 (Black Zafiro)
 MS25

 LG Optimus One P500

 P7200
 PM225

 P520

 S1000
 S3500
 S5200
 SB120
 SV360

 S310

 U830 (Chocolate)
 U880
 U970
 U8120
 U8360
 U8380
 U8550

 VI125
 VX3300
 VX5200
 VX6000
 VX8000
 VX8100
 VX8300
 VX8500 (Chocolate)
 VX8550 (Chocolate)
 VX8600 (Chocolate)
 VX8800 (Venus)
 VX9400
 VX9800 (The V)
 VX9900 (enV)
 VX10000 (Voyager)

 W3000
 W5200
 W5310
 W7000

 200
 500
 600
 8120
 Bliss
 Keybo2
 Xenon

Серія Optimus 
 Optimus 2X SU660
 Optimus One P500
 Optimus 2 AS680
 Optimus 7 E900
 Optimus M
 Optimus T
 Optimus S
 Optimus V
 Optimus U
 Optimus Vortex
 Optimus Black P970
 Optimus X2 P990

 Optimus 3D P920

Стільникові телефони LG